Kardos, férfikeresztnév
 Kardos, régi magyar család keresztnév
Földrajz
 Kardos: település Békés megyében
 Kardos (Cordoş): Maroskecéhez tartozó falu Romániában, Maros megyében
 Kardos (Kardošova Vieska): Demény településrésze Szlovákiában a Trencséni kerület Vágbesztercei járásában